Einthoven steht für: 

 Einthoven Hill, ein nach Willem Einthoven benannter Hügel auf der Brabant-Insel in der Antarktis

Einthoven ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Einthoven (1896–1979), niederländischer Jurist, Polizeichef und Gründer der Nederlandsche Unie 
 Willem Einthoven (1860–1927), niederländischer Mediziner und Nobelpreisträger